Wacław Lasocki (1626–1703) – podkomorzy zakroczymski, chorąży wyszogrodzki, marszałek Trybunału Koronnego
 Wacław Ignacy Lasocki (1837–1921) – polski lekarz i społecznik